Tres reyes de la Iberia caucásica se llamaron Mirian o Mirvan:

 Mirian I de Iberia (162 a. C. - 112 a. C)
 Mirian II de Iberia (32 a. C. - 20 a. C.)
 Mirian III de Iberia (306 - 337)